Калиновское () — село, относится к Белокуракинскому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 54 человека. Почтовый индекс — 92252. Телефонный код — 6462. Занимает площадь 0,74 км². Код КОАТУУ — 4420986902.

Местный совет 
92252, Луганская обл., Белокуракинский р-н, с. Нещеретово.

Ссылки 
 

Населённые пункты Белокуракинского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании